Gidropark (Гiдропарк) può riferirsi a:

 Hidropark – parco acquatico di Kiev 
Hidropark – stazione della metropolitana di Kiev